

Anno 
 1862 – (MDCCCLXII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1862 a.C.

Matematica 
 1862 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1862 Apollo – asteroide di tipo Q del sistema solare